Жайрем:

 Жайрем — посёлок городского типа в Карагандинской области Казахстана.
 Жайрем — аэропорт в Карагандинской области Казахстана.